Bo Rai (în ) este un district (Amphoe) din provincia Trat, Thailanda, cu o populație de 39.736 de locuitori și o suprafață de 680,0 km².

Componență 

Amphoe Bo Rai is divided into five subdistricte (tambon), care sunt subdivizate în 34 de sate (muban).

||
|}

Amphoe în provincia Trat